Il principe del deserto – miniserie televisiva del 1991 diretta da Duccio Tessari
Il principe del deserto (Black Gold) – film del 2011 diretto da Jean-Jacques Annaud